Agni Parthene (), znany też jako Hymn św. Nektariusza – hymn maryjny używany w liturgii bizantyjskiej (często na początku wieczerni – nieszporów), autorstwa św. Nektariusza z Eginy.

Pieśń powstała w 1905 roku wskutek mistycznego widzenia św. Nektariusza, greckiego mnicha, biskupa Kościoła Grecji, który praktykował modlitwę i kontemplację w życiu zakonnym.

Tekst hymnu

Oryginał języku greckim, transkrypcja na alfabet łaciński, w języku polskim

W języku cerkiewnosłowiańskim, łacińskim

Uwagi

Linki zewnętrzne 
 Cerkiew.pl Hymn św. Nektariusza – tłumaczenie na język polski
 Adoration of the Cross Grecki bizantyjski śpiew prawosławny: Agni Parthene/ Αγνή Παρθένε (napisy) (youtube)
 Иеродиакон Герман Агни Парфене - Хор братии Валаамского монастыря (youtube)

Liturgia prawosławna
Hymny